Александровка — деревня Данковского района Липецкой области, входит в состав Берёзовского сельсовета.

География 
Через деревню проходит одна улица без названия, имеется пруд.

На северо-востоке граничит с деревней Новая; через оба населённых пункта проходит автомобильная дорога с автобусной остановкой возле Александровки.

Население

Примечания

Ссылки 
 Александровка (деревня) 

Населённые пункты Данковского района